Les jardins autofertiles consistent en des aménagements visant la culture de fruits et légumes en recréant un écosystème diversifié où les processus naturels sont mis à contribution.

Les jardins autofertiles doivent beaucoup aux jardins synergétiques développés par Emilia Hazelip, qui elle-même s’inspirait beaucoup des travaux de l’agriculteur Japonais Masanobu Fukuoka, fondateur de l’agriculture naturelle.

La pratique se focalise surtout sur l’aménagement de buttes paillées.

Jardinage
Protection des cultures
Agriculture biologique
Technique culturale
Auto-fertile
Permaculture